Ярошук — славянская фамилия.

Известные носители 
 Ярошук, Александр (в монашестве Алексий; 1925—1982) — русский священнослужитель, епископ Польской православной церкви, архиепископ Вроцлавский и Щецинский.
 Ярошук, Александр Георгиевич (род. 1965) — глава городского округа «Город Калининград».